Ahmed Ali Abelrahman (* 26. května 1996) je egyptský zápasník–judista.

Sportovní kariéra 
Na mezinárodní scéně se objevuje pravidelně od roku 2015 v superlehké váze. V roce 2016 dosáhl na africkou kontinentální kvótu pro účast na olympijské hry v Riu, kde nestačil v úvodním kole na Otara Bestajeva z Kyrgyzstánu.

Výsledky

Externí odkazy 
  Výsledky a novinky Ahmeda Abelrahmana na Judoinside.com
  Výsledky a novinky Ahmeda Abelrahmana na Judobase.org I
  Výsledky a novinky Ahmeda Abelrahmana na Judobase.org II
  Sports-reference.com

Egyptští judisté
Egyptští olympionici
Vítězové afrických her v judu
Mistři Afriky v judu
Narození 26. května
Narození v roce 1996
Žijící lidé
Muži